Гран-при Бельгии 2020 года () — этап чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1», проходивший с 28 по 30 августа на трассе «Спа-Франкоршам» в Ставло, Бельгия. Стал седьмым этапом сезона 2020 года, 76-м Гран-при Бельгии (53-м в рамках чемпионатов «Формулы-1») и 63-м на трассе «Спа-Франкоршам».

Шины 
Pirelli планируют привезти следующие составы шин: С2, С3 и С4, которые будут использоваться в роли Hard, Medium и Soft соответственно.

Все гонщики получат заранее установленный одинаковый набор: 2 комплекта Hard, 3 комплекта Medium и 8 комплектов Soft.

Свободные заезды

Квалификация 

|-
|colspan="8"|

|-
|colspan="8"|

|-
!colspan="8"|107 % от времени лидера первой сессии: 1:49,485
|-
!colspan="8"|Источники:
|}

Стартовое поле

Гонка 

|-
!colspan="13"|Быстрый круг:  Даниэль Риккардо ( Renault) — 1:47,483, поставлен на 44 круге
|-
!colspan="13"|Источники:
|}

Позиции по итогу гонки

Круги лидирования

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

Кубок конструкторов

См. также

Примечания

Ссылки 
 
 
 Гонка на официальном сайте Чемпионата мира
 Официальный сайт трассы Спа-Франкоршам

Гран-при Бельгии
Спорт в Бельгии в 2020 году
Формула-1 в сезоне 2020
Август 2020 года